CCNT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 730 амінокислот, а молекулярна маса — 81 029.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, транскрипція, регуляція транскрипції, клітинний цикл, поділ клітини, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки